Henrik 7. kan henvise til flere personer med dette navn:

 Henrik (7.) (1211-1242) – konge af Tyskland og Sicilien.
 Henrik 7. (Tysk-romerske rige) (ca. 1275-1313) – tysk konge 1308-1313, tysk-romerske kejser fra 1312-1313
 Henrik 7. af England (Henrik Tudor, 1457-1509) – konge af Englang 1485-1509